Sadyba – osiedle w Warszawie
 Sadyba – osiedle w Katowicach
 Sadyba – osiedle w Płońsku
 Sadyba – Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”

Zobacz też 
 

Dzielnice i osiedla polskich miast